Экземпля́р ( ←  «образец, пример») — отдельный предмет из множества таких же предметов; образец, особь.
 Экземпляр класса — в объектно-ориентированном программировании, описание конкретного объекта в памяти.
 Сигнальный экземпляр — первый экземпляр типографской продукции, который утверждается издательством для печати.